Forkortelsen TIA har flere betydninger:
 TIA - Thanks In Advance; dansk: På forhånd tak.
 Transimpedance amplifier - dansk transimpedansforstærker.
 Telecommunications Industry Association - USA
 TIA - er en forkortelse for Traffic Information Area: engelsk for trafikinformationsområde): et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.
 TIA - er også et afrikansk slang, en forkortelse for "This is Africa". Dette slang er typisk brugt i forbindelse med vestlig turisme i Afrika, når folk undrer sig over strømafbrydelser, ældre teknologi eller lignende.
 TIA - er også et program til industriel automation (bl.a. PLC) fra det tyske firma Siemens.

Luftfart